Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Michal Tabara e Jiří Vaněk 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Fred Hemmes (primo turno)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (semifinali)
 Tomas Behrend /  Giorgio Galimberti (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2004